Kopaszyn :
 Kopaszyn (Basse-Silésie)
 Kopaszyn (Grande-Pologne), village polonais de la gmina de Wągrowiec dans la voïvodie de Grande-Pologne